

Filmy
 Zabójstwa przy Rue Morgue – film z 1932 roku
 Zabójstwa przy Rue Morgue – film z 1971 roku
 Zabójstwa przy Rue Morgue – film z 1986 roku

Zobacz też 
 Zabójstwo przy Rue Morgue – opowiadanie Edgara Allana Poe